Hadding är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Assar Hadding (1886–1962), svensk geolog
 Carl Fredrik Hadding (1914–1996), svensk jurist
 Kerstin Hadding (1915–1999), svensk språkforskare

Svenska efternamn